Mistrzostwa Azji w zapasach w 1993 roku rozegrano w dwóch miastach. Turniej w stylu wolnym odbył się od 16 do 18 kwietnia w Ułan Bator w Mongolii. W stylu klasycznym rywalizowano w Hiroszimie w Japonii pomiędzy 23 a 25 kwietnia.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w zapasach
1993 w zapasach
Zawody sportowe w Hiroszimie
Sport w Ułan Bator
1993 w Azji
1993 w Japonii
Zapasy w Japonii
Zapasy w Mongolii